Treuwalde ist ein deutscher Ortsname:
 Treuwalde, Dorf im Kreis Adelnau, Posen, 1920 bis 1939 und seit 1945: Drogosław (Raszków), Ortschaft der Gmina Raszków im Powiat Ostrowski, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Treuwalde, bis 1902: Czierspienten, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Cierzpięty (Ostróda), Ortschaft der Stadt Ostróda im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen